SPR steht als Abkürzung für:

 Society for Psychical Research, die Gesellschaft zur Erforschung parapsychologischer Phänomene 
 Society for Psychotherapy Research, internationale wissenschaftliche Gesellschaft für Psychotherapieforschung
 South Persia Rifles, eine von 1916 bis 1921 bestehende Miliztruppe im Iran
 Speicherpufferregister, siehe Speicherdatenregister
 Strategic Petroleum Reserve, siehe Strategische Ölreserve #Vereinigte Staaten
 Surface Plasmon Resonance, ein physikalisches Verfahren zur Bestimmung von Schichtdicken, siehe Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie
 Suruhanjaya Pilihan Raya, die Wahlkommission von Malaysia, siehe Election Commission of Malaysia

SPR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Springe (auslaufend)

Spr steht für:
 Buch der Sprichwörter, ein Buch der Bibel

Abkürzung